Сис-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье р. Джарджан, координаты 68°56' с. ш. 124°56' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в северной части полуострова Быковский, координаты 71°53' с. ш. 129°15' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в правобережье р. Адыча, координаты 67°42' с. ш. 135°59' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, исток р. Тимирдях, координаты 67°37' с. ш. 135°08' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье р. Табалах, координаты 67°39' с. ш. 136°17' в. д.
 Сис-Кюеле — озёра, юго-западнее истока р. Сартанг, координаты 64°19' с. ш. 133°28' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, между р. Сыангда и р. Кюлят-Юряге, координаты 64°54' с. ш. 120°41' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, на правом берегу среднего течения р. Диппа, южнее оз. Андылах, координаты 64°43' с. ш. 121°06' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, между нижними течениями р. Тюкян и р. Тюнг, координаты 64°21' с. ш. 119°49' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, между р. Конончан и р. Чильли, координаты 64°01' с. ш. 118°44' в. д.
 Сис-Кюеле — урочище, северо-западнее устья р. Туора-Юрях, координаты 64°11' с. ш. 118°55' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье протоки Табалах-Сасыра, р. Лена, координаты 69°51' с. ш. 124°41' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Мэнкэрэ, западнее устья р. Мэнкэрэчэн, координаты 67°44' с. ш. 123°48' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, между р. Сыа-Салбыт и р. Сасыл-Уялах, координаты 62°30' с. ш. 122°56' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Быракан, координаты 63°42' с. ш. 122°38' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в правобережье р. Чильли, координаты 63°49' с. ш. 118°46' в. д.
 Сис-Кюеле — урочище, в правобережье р. Унга-Харыялах, координаты 63°28' с. ш. 118°23' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье р. Омолой, координаты 69°23' с. ш. 132°09' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Эниган-Толоно, координаты 68°17' с. ш. 128°30' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье р. Лютенге, координаты 61°11' с. ш. 129°06' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье р. Кудули, координаты 59°23' с. ш. 125°38' в. д.
 Сис-Кюеле — урочище, на левом берегу р. Сэтэкэ, координаты 63°18' с. ш. 120°11' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в правобережье р. Дугда, координаты 61°53' с. ш. 126°59' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ан-Юрях, координаты 61°29' с. ш. 128°05' в. д.
 Сис-Кюеле — озеро, в левобережье р. Хомпу, координаты 61°29' с. ш. 130°21' в. д.
 Сис-Кюеле — озёра, на правом берегу р. Илин-Дели, координаты 61°52' с. ш. 117°46' в. д.

См. также 
 Сис-Кюель
 Сис-Кюельлере

Примечания